Parchow ist der Name folgender Orte:

 Parchow, Ortsteil der Gemeinde Biendorf im Landkreis Rostock in Mecklenburg-Vorpommern
 Parchow, Ortsteil der Gemeinde Wiek im Landkreis Vorpommern-Rügen in Mecklenburg-Vorpommern
 Parchow Ausbau, Ortsteil der Stadt Kröpelin im Landkreis Rostock in Mecklenburg-Vorpommern